Българската фамилия Трайков може да се отнася за:

 Георги Трайков, политик от БЗНС
 Ивайло Трайков, тенисист
 Трайчо Трайков, политик
 Никола Трайков, революционер и общественик
 Кръсте Трайков, революционер от ВМОРО
 Димитър Трайкович, кмет на София